Самые распространённые в Индии ежедневные газеты включают в себя газеты, которые издаются на хинди, малаялам и разных других языках Индии. По количеству читающих, 5 из 20, самые популярные ежедневные газеты на хинди. Число популярных газет на других языках: 3 на каннада, 3 на малаялам, 3 на телугу, 2 на английском, 2 на тамильском, 1 на бенгальском и 1 на ория.

Данные об ежедневных газетах (2022) 
По данным Бюро проверки тиража  самая популярная газета в Индии в первой половине 2022 была Дайник Джагран.

Данные об ежедневных газетах (2019) 
По данным Бюро проверки тиража  самая популярная газета в Индии во второй половине 2019 была Дайник Бхаскар.

Примечания 

Списки:Индия
Газеты Индии